— кинофильм Такэси Китано, являющегося его автором, режиссёром и исполнителем главной роли. Получил множество наград и считается одной из лучших работ режиссёра.

Сюжет 
Муракава, токийский якудза, вместе с несколькими помощниками послан на Окинаву, чтобы завершить войну между кланами, предпочтительно путём переговоров. Он считает, что распря незначительна, и что его вообще зря выбрали на роль посредника. Тем не менее, его временная штаб-квартира на Окинаве подвергается бомбовой атаке, а он со своими головорезами попадает в засаду в баре.

Группа якудза сбегает на берег моря, где насилие первых сцен фильма сменяется играми и подтруниванием друг над другом. Тем не менее, даже их игры носят оттенок жестокости. Здесь к ним присоединяется женщина, насильника которой застрелил Муракава.

В конце фильма, группа сводит счёты с местными якудза. Муракава в одиночку убивает целый совет из M16. Тем не менее, он вскоре кончает жизнь самоубийством.

В ролях 
 Бит Такэси — Муракава
 Ая Кокумай — Миюки
 Тэцу Ватанабэ — Уэти
 Масанобу Кацумура — Рёдзи
 Сусуму Тэрадзима — Кэн
 Рэн Осуги — Катагири
 Томбо Дзуси — Китадзима
 Кэнъити Ядзима — Такахаси

Именно с созданием «Сонатины» у меня появилось чувство, что я преодолел первую стадию обучения режиссёрскому мастерству. Отчасти поэтому фильм и называется «Сонатина». Сначала играешь пьесы, а когда появляются элементарные навыки, переходишь к разучиванию сонатин. Это не означает полного владения инструментом, но знаменует завершение первой стадии обучения…Такэси Китано

Примечания 

Фильмы Такэси Китано
Фильмы Японии 1993 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы-боевики Японии
Фильмы о якудза
Фильмы-триллеры Японии
Детективные фильмы Японии